A 2014. évi téli olimpiai játékokon a szánkó női egyes versenyszámát február 10-én és 11-én rendezték a Szanki bob- és szánkóközpontban, Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a német Natalie Geisenberger nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Jegyzetek

Források 

N1